Aurino ist der Familienname folgender Personen:

 Pietro Aurino (* 1976), italienischer Profiboxer

Aurino heißen folgende geographische Objekte:

 Aurino, italienisch für Ahr (Rienz), Fluss in Südtirol, Italien